Білицький провулок — провулок у Подільському районі міста Києва, місцевість Біличе поле. 
 Білицька вулиця (Київ) — вулиця у Подільському районі міста Києва, місцевості Біличе поле, Замковище, Куренівка. 
 Шахта «Білицька» - ДВАТ «Шахта «Білицька». Входить до ДХК "Добропільвугілля". Розташована у м. Білицьке, Донецької області. 
 Білицьке — місто районного значення в Донецькій області України, підпорядковане Добропільській міській раді. 
 Білицький район — історична адміністративно-територіальна одиниця УСРР з центром у с. Білики.
 Білицький професійний ліцей — державний професійно-технічний навчальний заклад другого атестаційного рівня в місті Білицьке. 
 Білицький літературно-меморіальний музей Мате Залки — музей у смт Білики Кобеляцького району Полтавської області присвячений Мате Залка. 
 Ново-Білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків — стаціонарно-медична установа.
 Олексій Білицький, Олексій Григорович Білицький (? — після 1760) — український політичний та військовий діяч, кошовий отаман Війська Запорозького у 1759—1760 роках. 
 Білицька волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Іван Білицький, Іва́н Біле́цький (Біли́цький) (р., м. н. невід. — пом. 1788) — український військовий діяч, військовий осавул, кошовий отаман запорозького козацтва Олешківської січі.